Caryl Neuenschwander (1984-), joueur de hockey suisse ;
 Esther Neuenschwander (1983), joueuse de curling suisse ;
 Jan Neuenschwander (1993-), joueur de hockey suisse ;
 Maja Neuenschwander (1980-), marathonienne suisse ;
 Rosa Neuenschwander (1883-1962), féministe suisse.